Siida kan avse:
Siida - i Norge samma som ”reinbeitedistrikt”, enheter under de i regel fylkesstora ”reinbeiteområdena”, bestående av en eller flera siidaandelar av renägande samer
Siida - på svenska stavat sita eller sit, samiska för ett flyttlag i en sameby eller för hela byn, se Sita (renskötsel)
Siida (Enare) - en samisk kulturanläggning i Enare i Finland med kultur- och friluftsmuseet Sámi Musea Siida och ett Naturum
Sámi Siida - Renpark & Vinterviste i Jukkasjärvi

Se även
Sida, flera betydelser